Кейтлин Элизабет Роброк (; род. , Сан-Диего) — американская актриса озвучивания. Наиболее известна озвучиванием Томми в мультсериалах «Мистер Пиклз» и «» на телеканале Adult Swim и матери Рэцуко в англоязычном дубляже аниме-сериала «Агрессивная Рэцуко».

Начиная с 2019 года, она стала озвучивать Минни Маус после смерти Расси Тейлор.

Ранние годы 
Кейтлин Элизабет Роброк родиласть  в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Также она работала ведущей парка развлечения Диснейленд в городе Анахайм.

Карьера 
Она также озвучивала миссис Будник в мультсериале «», Фелисию Росянку в мультсериале «Амфибия» и некоторых персонажей в мультсериале «». Она работала в «», «Disney Television Animation», «Warner Bros. Animation» и «Marvel Entertainment». В июле 2019 года после смерти Расси Тейлор она взяла роль Минни Маус.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Кейтлин Роброк в сайте Behind The Voice Actors

Персоналии:Disney
Актрисы озвучивания США